Ва́лье-де-Абдалахи́с () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Антекера. Занимает площадь 21 км². Население — 2802 человека (на 2010 год). Расстояние — 50 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Valle de Abdalajis
 La Voz del Valle de Abdalajís.
 Pérdida de agua en el Valle de Abdalajis
 Plataforma en defensa de Valle de Abdalajis y sus manantiales por el desastre ocurrido a causa de la obras del A.V.E.

Муниципалитеты Малаги